Викентий Александрович Анкудович (ок. 1790 — ) — российский , экстраординарный профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре математики. Член артиллерийского отделения Военно-учёного комитета Военного министерства (1843—1855). Действительный статский советник.

Биография 
Родился в Киевской губернии в семье польских шляхтичей.

В 1811 году поступил, и спустя пять лет успешно окончил курс в Главном педагогическом институте, где был оставлен преподавателем математики. Преподавал также математику, механику и баллистику в Николаевском инженерном училище и в Горном институте. В Михайловском артиллерийском училище преподавал сначала высшую математику, механику и баллистику, до 1837 года — дифференциальное и интегральное исчисления, а в 1847—1855 годах — только баллистику. 

С открытием в 1819 году Санкт-Петербургского университета Анкудович преподавал там математику, сначала в Благородном пансионе при университете, с 1824 года — старший учитель физико-математического факультета, а с 1831 года — экстраординарный профессор. Оставался в университете до 1847 года и читал постоянно, руководствуясь разработками Огюстена Луи Коши, а потом Сильвестра Лакруа и Жана Мари Констана Дюамеля: дифференциальное, интегральное  исчисления — с 1824 года; вариационное исчисление и исчисление конечных разностей — с 1837 года. Сверх того, с 1837 года стал преподавать новый для университета предмет — теорию вероятностей по Лапласу и Симеону Пуассону; а в 1846—1847 академическом году, после ухода из университета профессора Д. С. Чижова, читал ещё статику или начала механики.

Неоднократно помещал статьи в «Артиллерийском журнале»; из этих статей особенного внимания заслуживает обстоятельный разбор метательной машины мюнхенского профессора Штейнгеля («АЖ», 1850, № 11).

В 1847 году по выслуге лет оставил университет, передав кафедру математики академику Чебышёву. С основанием артиллерийского училища, Анкудович был приглашен туда преподавать высшую математику и механику, а впоследствии и баллистику. Дифференциальное и интегральное исчисления Анкудович читал в училище лишь до 1837 года; в 1847 г. М. В. Остроградский заменил его по кафедре аналитической механики, и с 1847 по 1855 год Анкудович читал лекции только по баллистике. В 1855 году он покинул по болезни артиллерийское училище. В год выхода из университета Анкудович производил опыты над баллистическим маятником для вычисления начальных скоростей ядер; сверх того, занимался вычислением разрушительного действия выстрелов из огнестрельных орудий на лафеты различных конструкций.

Также с 1843 по 1855 год Анкудович являлся членом артиллерийского отделения Военно-ученого комитета Военного министерства. В 1856 году вышел в отставку. В 1867 году проживал в Санкт-Петербурге на улице расположения 9-й роты Измайловского лейб-гвардии полка, в квартире 1 дома 7.

Умер в Санкт-Петербурге  года в возрасте 86 лет. Похоронен на Выборгском римско-католическом кладбище.

Научные труды

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Главного педагогического института (до 1819 года)
Преподаватели Николаевского инженерного училища
Преподаватели Михайловского артиллерийского училища
Преподаватели Санкт-Петербургского горного института (до 1917 года)
Математики Российской империи
Баллистики
Действительные статские советники
Похороненные на Выборгском римско-католическом кладбище